Наталия Михайловна Фирсова () — советский и российский , доктор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов, автор научных трудов по испанистике, руководитель научной школы испанской вариантологии и лингвистической национально-культурной специфики испанского языка. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1997), Почетный профессор РУДН (1999).

Биография 
Родилась в Москве. В 1943 году, в возрасте 14 лет приступила к трудовой деятельности. В 1953 году окончила Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности «учитель испанского и английского языков». Преподавала в МГПИЯ. С 1961 года — старший преподаватель, доцент и, впоследствии, профессор Университета Дружбы Народов (кафедра иностранных языков). В 1967 году защитила диссертацию Морфологическая синонимия и дублетность модально-временных форм испанского глагола на соискание степени кандидата филологических наук, в 1979 году — докторскую диссертацию Стилистика временных форм испанского глагола, обе — в Университете Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

В 1979—1986 годах — декан историко-филологического факультета УДН. С 1999 года — профессор кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН, председатель Учёного совета РУДН и член ученых советов МГУ и МГЛУ по филологическим дисциплинам.

Наталья Фирсова скончалась в Москве 21 апреля 2013 года, не смогла оправиться после смерти своего мужа Леонида Фирсова.

Научная деятельность 
Работая профессором РУДН, прошла стажировки в университетах Латинской Америки и преподавала в университетах Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Кубы и Испании. Собранный систематизированный материал по национально-культурной специфике речевого общения в испанском языке, мало исследованной области языкознания, позволил Н. М. Фирсовой опубликовать ряд важных научных работ. Одновременно с этим, научные интересы Н. М. Фирсовой распространились на такие направления языкознания, как грамматическая стилистика испанского языка, семантика, лексикология и лексикография.

Выполненные исследования позволили подготовить и выпустить в соавторстве с профессором Михеевой Н.Ф первый в мире испанско-русский словарь, основанный на испанском языке Латинской Америки (издан в 1998 году, переиздан в 2000 и 2007). Словарь отмечен Госкомпечатью РФ, вошёл в списки Лучшие книги (1998).

Являясь руководителем аспирантуры и докторантуры по романо-германской филологии в РУДН, подготовила 34 кандидата и 3 доктора наук. Член редколлегии научного реферируемого журнала Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность и серия Лингвистика.

Выпустила в общей сложности более 250 научных печатных работ. В 2000 году Н. М. Фирсова включена в энциклопедию Ведущие языковеды мира, в 2006 году — в Романо-германскую энциклопедию. Ведущие языковеды мира, подготовленные в Институте языкознания Российской Академии Наук доктором филологических наук А. П. Юдакиным.

Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Испанско-русский словарь. (Совместно с Н. М. Михеевой) М.: изд-во «РУДН», 2005
 Испанско-русский словарь. Латинская Америка. 3-е изд. М.: изд-во «Русский язык Медиа», 2008 (Главный ред. и один из сост.)
 Морфологическая вариативность. М.: изд-во «УДН», 1986
 Обращение в современном испанском языке. (Совместно с О. С. Чесноковой) М.: изд-во «УДН», 1987
 Семантика и грамматика языковых единиц. М.: изд-во УДН, 1980
 Стилистика испанского глагола. (Гриф. Мин.обр. РФ) М.: Высшая школа, 1976
 Стилистика испанских частей речи (имя существительное). М.: изд-во УДН, 1978
 Языковая вариативность и национально-культурная специфика речевого общения в испанском языке. М.: изд-во «РУДН», 2000

Награды 
 Орден Дружбы народов (1985)
 Орден Почёта (1999)
 Почетный Профессор РУДН (1999)
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Примечания

Ссылки 
 Научная школа Н. М. Фирсовой

Лингвисты России
Лингвисты СССР
Филологи России
Испанисты
Латиноамериканисты
Выпускники Московского лингвистического университета
Преподаватели Московского лингвистического университета
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Женщины-лингвисты